А́гуаш () — португальский топоним и фамилия.

Топоним 
 Агуаш — район, входит в округ Каштелу-Бранку.
 
 Агуаш-Боаш — район, входит в округ Визеу.
 Агуаш-Виваш — район, входит в округ Браганса.
 
 Агуаш-Фриаш — район, входит в округ Вила-Реал.

Фамилия 
 Агуаш, Жозе (1930—2000) — футболист, который играл на позиции нападающего.
 Агуаш, Раул (род. 1949) — португальский футболист и тренер.